Hear my prayer, O Lord (Hovhaness)
 Hear my prayer, O Lord (Purcell)